Dionisi ist der Familienname folgender Personen:

 Alessio Dionisi (* 1980), italienischer Fußballspieler und -trainer
 Antonio Dionisi (1866–1931), italienischer Arzt, Bakteriologe, Hygieniker, Parasitologe und Hochschullehrer
 Ignazio Dionisi (1913–??), italienischer Eishockeyspieler
 Ilario Dionisi (* 1983), italienischer Motorradrennfahrer

 Stefano Dionisi (* 1966), italienischer Schauspieler